Anningasaura es un género extinto de plesiosaurio basal. Es conocido a partir de una única especie, el tipo, A. lymense, descubierta en rocas del Jurásico Inferior de Lyme Regis en el Reino Unido.

Descubrimiento 
 
Anningasaura es conocido a partir del único espécimen descubierto, el holotipo NHMUK 49202, el cual consiste en un cráneo completo, paladar, y la mandíbula, con ocho vértebras cervicales asociadas, incluyendo el complejo del atlas-axis; se trata de un plesiosaurio juvenil. Este fue referido originalmente a "Plesiosaurus" macrocephalus por Charles William Andrews (1896), el cual es a su vez conocido solo del espécimen tipo también juvenil NHMUK OR1336. NHMUK 49202 fue recolectado en Lyme Regis, en Dorset, en los lechos rocosos del Hettangiense al inicio del Sinemuriense del Grupo Lias Inferior.

Descripción 
NHMUK 49202 posee rasgos plesiomórficos, incluyendo premaxilares que no se separan de los frontales en la línea media, estrechos pasajes craniocuadrados y la carencia de un surco contrictor alrededor del cóndilo occipital. También tiene varias autapomorfias no observadas en otros plesiosaurios. Sus procesos posteromediales del premaxilar (o la posible parte anterior del frontal) forman una plataforma expandida mediolateralmente y engrosada dorsoventralmente y su proceso cultriforme del paraesfenoide es más ancho mediolateralmente que las vacuidades interpterigoidales posteriores combinadas. También tiene dos forámenes apenas espaciados en la superficie lateral del exoccipital. Las autapomorfias adicionales son la presencia de un foramen suplementario penetrando la cresta parietal sagital, la ausencia de un contacto pterigoide-vomeral y la ausencia de un contacto entre los pterigoides en vista palatal.

Taxonomía 
Un análisis filogenético desarrollado por Benson et al. (2012) encontró que era un plesiosaurio basal no neoplesiosaurio. El cladograma siguiente muestra la posición filogenética de Anningasaura entre otros plesiosaurios siguiendo a Benson et al. (2012).

Etimología 
Anningasaura fue descrito y nombrado originalmente por Peggy Vincent y Roger B. J. Benson en 2012 y la especie tipo es Anningasaura lymense. El nombre del género honra a Mary Anning, una coleccionista de fósiles británica quien se volvió mundialmente conocida por sus hallazgos realizados en los lechos marinos fósiles del Jurásico en Lyme Regis, Dorset. El nombre de la especie se deriva del nombre de la localidad de Lyme Regis donde se descubrió al único espécimen conocido.

Referencias 

Pliosauroidea
Plesiosaurios del Jurásico Inferior
Plesiosaurios de Europa